Роберт Дави (, род. 26 июня 1951, Астория, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский киноактёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Известен по ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Шоугёлз», «Лицензия на убийство», «Маньяк-полицейский 2», «Маньяк-полицейский 3: Знак молчания» и сериале «Профайлер».

Биография 
Родился в Америке, при этом является сыном италоамериканки Марии Дави (в девичестве Рулли) и Сэла Дави, который был родом из южной Италии. С детства разговаривал на двух языках — английском и итальянском.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Хофстра